История Каппадокии уходит своими корнями в глубокую древность. В составе Анатолии она была одним из первых мест распространения человеческой цивилизации. Неподалёку от Каппадокии, в 140 км от вулкана Хасан-Даг, находится знаменитый неолитический город Чатал-Гуюк, появившийся около 7500 г. до н.э и считающийся одним из первых поселений человека. Вероятно, заселение гористой местности Каппадокии началось немногим позже. Уже к 5000 — 4000 до н. э. в Каппадокии возникают небольшие города-государства. В 2300 г. до н. э. отмечается, что Зипани, правитель Каппадокии и Канеса, в числе 17 царей Анатолии вступил в союз, направленный против царя Аккада Нарам-Сина и ставший первым союзом такого рода. Главным городом того периода была Пурусханда.

Предполагается, что в XXIV в. до н. э. в Каппадокию по просьбе ассирийских купцов, у которых возникли сложности с местным правителем, совершил военную экспедицию Саргон Аккадский. Тем не менее, точно судить о войнах, имевших место в столь древние времена, на основе сохранившихся данных трудно:

Существует легенда, (сохранённая в эпосе II тысячелетия до н. э. «Царь битвы»), о призвании странствующими восточносемитскими купцами Саргона и его воинов в Малую Азию (в город Пурусханду) против (?) некоего царя и героя Нурдаггаля, или Нур-Дагана, однако археологические данные не подтверждают столь давнего проникновения аккадских торговцев вглубь малоазийского полуострова; как полагает Н. Б. Янковская, в легенде смешаны Саргон Древний, царь Аккада, и его внук Нарам-Суэн с Саргоном I, царём города Ашшура на реке Тигре, и его внуком (?) Нарам-Сином, жившими лет на четыреста позже. Однако сюжетная основа эпоса — сам поход Саргона Аккадского в горы Малой Азии, — безусловно, древняя; сюда же, возможно, относится и такая деталь эпоса, как обсуждение важных вопросов сходкой воинов Саргона; вероятно, и это подлинная историческая черта.

Глиняные таблички с клинописными деловыми документами, обнаруженные археологами в Каппадокии (архива древнеассирийской колонии Канес, Кюльтепе), доказывают, что эти ассирийские поселенцы на северо-западе Тавра не только выжили, но и процветали.

Влияние ассирийцев в Анатолии стало заметным в 2000 гг. до н. э., когда они основали в регионе торговые колонии-фактории, называемые «карум». Центральной и наиболее известной среди них стал Кюльтепе Карум близ крепости Канес. Незадолго до основания хеттского царства главным предметом торговли ассирийских купцов в Каппадокии была медь, так как анатолийский горный массив хранил богатейшие залежи металлов. Эти торговые отношения связывали анатолийцев и ассирийцев около полутора веков и были прерваны в 1850 — 1800 до н. э. войнами между местными царствами. От данного периода сохранилось большое количество археологических свидетельств, говорящих об обширном межнациональном обмене.

Хеттский период

Македонский период 
Поход Александра Великого не затронул Каппадокии, хотя и разгромил владевшую ею Персию. После поражения Дария III сатрап «осиротевшей» Каппадокии Ариарат I около 331 года до н. э. укрепился на этих территориях, сохранив их независимость и сделав своей резиденцией город Гизиуру. Сообщается, что у него было большое войско: около 30 тысяч человек в пехоте и 15 тысяч в коннице.

После смерти Александра Ариарат подчинил себе всё побережье от Синопы до Трапезунда, а также обширные районы северо-восточной Пафлагонии и Понтийской Каппадокии. Но в глазах македонских диадохов, разделивших между собой завоёванные земли, Ариарат был мятежником.

Как пишет Плутарх, Каппадокию, также как Пафлагонию и земли вдоль Понта Эвксинского до Трапезунда, по жребию получил Эвмен. Было решено, что Леоннат и Антигон с большим войском приведут туда Эвмена и сделают его сатрапом этой страны. Но между ними случался конфликт, и Эвмен бежал от своих соратников к диадоху Пердикке, на которого сразу же приобрёл большое влияние, и стал одним из его советников.

«Немного позже он [Эвмен] вступил в Каппадокию с войском, во главе которого стоял сам Пердикка. После того как Ариарат был взят в плен и страна стала подвластной Македонии, Эвмен был назначен сатрапом. Он роздал города своим друзьям, расставил караульные отряды и назначил по своему усмотрению судей и правителей». (Плутарх. «Сравнительные жизнеописания. Серторий и Эвмен»).

Он пригласил Ариарата на переговоры, но явился на них, спрятав под одеждой кинжал. По царскому обычаю Ариарат прислал к Митридату человека, который должен был его обыскать. Когда этот человек стал особенно тщательно ощупывать у Митридата нижнюю часть живота, Митридат сказал, что боится, как бы обыскивающий не нашёл там кинжала совсем иного рода, чем тот, который он ищет. Так, прикрыв коварство шуткой, Митридат отозвал Ариарата в сторону от его друзей и убил на глазах и своего, и его войска.

После претуры Суллу посылают в Каппадокию, как было объявлено, чтобы вернуть туда Ариобарзана, а на деле — чтобы обуздать Митридата, который стал не в меру предприимчив и чуть ли не вдвое увеличил своё могущество и державу. Войско, которое Сулла привёл с собою, было невелико, но с помощью ревностных союзников он, перебив много каппадокийцев и ещё больше пришедших им на подмогу армян, изгнал Гордия и водворил на царство Ариобарзана.

После ухода войска Суллы из Каппадокии Сократ Хрест, новый царь Вифинии и ставленник Митридата, вторгся туда и вновь изгнал Ариобарзана. Сенат опять постановил навести порядок, для чего туда было направлено посольство во главе с Манием Аквилием и Манлием Мальтином, которые с помощью Луция Кассия, наместника провинции Азия, опять вернули Ариобарзана на трон.

Следующий период войн 
В 89 году до н. э. Митридат VI воспользовался наступившими в Риме смутными временами и занял римскую провинцию Азию, а также Вифинию и Каппадокию. В его руках оказались проливы и почти вся Малая Азия. Он стал восточным соседом Рима и западным — Великой Армении, где правил его зять и союзник Тигран II, оказавший ему помощь в войне с Каппадокией. Через некоторое время ему пришлось снова столкнуться с Суллой, прибывшим с войсками разрешить эту ситуацию.

Митридат был разбит. Как пишет Плутарх, каппадокиец Архелай, царский полководец, через некоторое время предложил Сулле мир. Тот согласился, предложив такие условия: Митридат уходит из Азии и Пафлагонии, отказывается от Вифинии в пользу Никомеда и от Каппадокии в пользу Ариобарзана, выплачивает римлянам две тысячи талантов и передаёт им семьдесят обитых медью кораблей с соответствующим снаряжением, Сулла же закрепляет за Митридатом все прочие владения и объявляет его союзником римлян.

После поражения, нанесённого ему Суллой, Митридат вновь поднялся против Рима и, начав военные действия, вновь пытался завладеть Азией. На стороне Рима ему противостоял Квинт Серторий, с которым Митридату через некоторое время удалось заключить соглашение. Согласно принесённой клятве, Каппадокия и Вифиния должны были перейти Митридату, которому Серторий пришлёт полководца и воинов, а Серторий, в свою очередь, получит от Митридата три тысячи талантов и сорок кораблей в помощь ему в Испании.

 Ираклий (византийский император)
 Маврикий (византийский император)
 Роман I Лакапин
 Роман IV Диоген
 Иоанн II (константинопольский патриарх)
 Фалассий Кесарие-Каппадокийский
 Арефа Кесарийский (ок. 860 — после 944), митрополит Кесарии Каппадокийской, византийский богослов, экзегет и ритор

Армяне в Каппадокии 

В истории этого края важную роль сыграла политика Византии в отношении армян в Каппадокии. Гранича на северо-востоке с Малой Арменией, а на востоке — с Великой, Каппадокия издавна испытывала демографическое влияние этой нации, но в этот период оно приобрело особый размах. Византийская империя в условиях борьбы с Багдадским халифатом занималась насильственным переселением армян из Армении в Малую Азию. Имела место и обычная, достаточно интенсивная эмиграция из захваченной арабами Армении, вызванная той же войной.

Переселение на византийские территории осуществлялось, главным образом в Каппадокию (VII—IX вв.), а также в Месопотамию, Киликию и Сирию. «Так, например, византийский полководец Лев в 688 г. разорил 25 округов Армении и выселил оттуда в Малую Азию 8000 семейств. В 747 г., в 751 г., в 752 г. армяне были переселены в Малую Азию из Мелитены и Карина (Эрзерума)». Пик, вызванный агрессией Византии и вторжением сельджуков, пришёлся на XI в. К примеру, в 1020—1021 гг. император Василий II переселил из Ванской области в Себастию (Малая Азия) 15 тысяч армянских семейств. Византийские императоры, уничтожив Васпураканское, Анийское и другие армянские царства, предоставили Багратидам, Арцрунидам и другим царским и княжеским родам новые владения на территории империи. Эти правители концентрировали в своих руках власть по мере ослабления самой Византии, вдоль восточной границы которой возникли армянские княжества на землях, обитаемых армянами, в том числе и в Каппадокии.

Одним из подобных вассальных государств стало Арцрунидское царство, которое возникло в Себастии в 1016—1020 гг. при царе Сенекериме, когда этот правитель вместе с третью всего населения своей Васпураканской области покинул свои земли и переселился в верховья Кызыл-Ирмака. Это первое вассальное армянское царство, возникшее в Каппадокии, в состав которого входили Себастия, а также ряд городов и уездов между Понтийскими горами и Ефратом. Византия надеялась использовать его как один из барьеров против сельджуков. Армяне титуловали Сенекерима «царём Армении», тогда как Константинополь даровал ему лишь титул «патрика» (11-й ранг в правительственной иерархии Византии), «полководца» Каппадокии или «дука Месопотамии и стратега Каппадокии». После смерти этого правителя в 1026 году при его наследниках государство продолжало расширять свои границы, пока не было захвачено сельджуками в 1080 году.

В 1045 г. в Каппадокии было образовано Багратидское царство. Оно было основано в 1044 г., когда, захватив царство, Константин Мономах даровал его правителю Гагику II два города (или даже замка) — Пизу и Колонпалат. Гагик II же распространил свою власть на Кесарию, Цамндав и Хавартанек, получив их в качестве приданого за внучку царя Сенекерима, дочь Давида Арцруни. Это вассальное государство просуществовало до 1079 г., когда Гагик был убит греческими феодалами.

Цамндавское царство возникло в 1065 г. из владений, дарованных Гагику, царю Карса, сыну Абаса, взамен потерянных им земель. Ими оказались города Цамндав (бывший Кидн) и Ларисса. Это государственное образование существовало до убийства Гагика в 1081 г. византийцами.

Кроме этих трёх армянских царей на данные земли переселились многочисленные армянские княжеские роды вместе со своими вассалами и подданными. Важным источником по этой теме является сочинения Смбата Спарапета.

Арабский историк Абу Аль Фарадж отзывается об армянских поселенцах X века в Сивасе следующим образом: «Сивас, в Каппадокии, доминировал армянами, чьё число увеличилось настолько, что они стали жизненно важными членами имперской армии. Армяне использовались в сильно укреплённых крепостях, отвоёванных у арабов в качестве часовых. Они отличались как опытные солдаты пехоты в имперской армии и постоянно боролись с выдающейся храбростью и успехом у Римлян, другими словами Византийцев». В результате дальнейших военных кампаний Византии, расселение армян продолжилось как в Каппадокии, так и в восточном направлении — в Киликию и в гористые области северной Сирии и Месопотамии — вплоть до эпохи образования государств крестоносцев.

XI век. Окончание византийского владычества 

В конце I тысячелетия н. э. Византия испытывала всё больший натиск со стороны своих ближневосточных исламских соседей и в конце концов утратила Каппадокию в XI веке.

основные даты:
 осень 1057 года — опустошение Колонии Каппадокийской сельджуками;
 1058 год — вторжение сельджуков в византийские владения — Каппадокию и Сирию. При Константине Х Дуке и после его смерти, во время семимесячного регентства его жены Евдокии Макремволитиссы, Алп Арслан, второй по счёту султан сельджукидов, завоевал Армению и опустошил часть Сирии, Киликию и Каппадокию. В её столице, Кесарии, турки разграбили главную святыню города — церковь Василия Великого, где хранились мощи святого;
 1067 год — разгром византийской армии под Мелитеной. Сожжение сельджуками Кесареи Каппадокийской;
 лето 1068 года — поражение сельджуков вблизи Лариссы (Каппадокия);
 1071—1072 гг. — гражданская война между Романом IV Диогеном и Михаилом VII Дукой. Романа поддерживали преимущественно армянские и каппадокийские феодалы, а Дуки опирались на наёмную армию Криспина.

Поворотной датой стал 1071 год, когда произошла Битва при Манцикерте — решающее сражение византийцев с сельджуками. Несмотря на огромное численное превосходство, византийские войска были разгромлены. Император Роман IV Диоген попал в плен к мусульманам и выкупил свою жизнь лишь за часть своих земель. К их числу принадлежала и Каппадокия.

 1072 год — поражение Романа под Амасией и в Каппадокии. Отступление его в Адану. Осада Аданы правительственными войсками. Не дождавшись обещанной помощи сельджуков, Роман сдался в плен на условии сохранения жизни за пострижение в монахи. Ослепление Романа по дороге в Константинополь, ссылка на остров Проти (Мраморное море) и его смерть от ран;
 1074 год — разграбление сельджуками Трапезунда. Занятие сельджуками большей части Каппадокии;
 1080 год — принятие Сулейманом титула султана. Образование Румского султаната со столицей в Изнике (Никее). Захват сельджуками Кесареи Каппадокийской.

Очевидно, что область, официально переданная императором сельджукам, тем не менее оставалась объектом вооружённой борьбы, и власть в Каппадокии нужно было завоёвывать оружием. Каппадокия переходила из рук одних властителей в руки других.

Одним из них стал Филарет Варажнуни, полководец византийской армии района Мелитены и Антиохии, который после битвы при Маназкерте создал собственное обширное владение от границ Армении до Восточной Киликии с центром в Марате. Часть Каппадокии ненадолго вошла в состав его земель. В результате многолетней борьбы Филарет объединил под своей властью княжества Мараша, Кесуна, Эдессы, Андриуна (близ Мараша), Цовка (близ Айнтаба), Пира (близ Эдессы) и другие земли. Став во главе армянских князей Каппадокии, Коммагены, Киликии, Сирии и Месопотамии, он продолжал расширять пределы своих владений, включив в их состав города Антиохию (1077 г.) и Эдессу (1083 г.). У Варажнуни искали приют армянские цари и князья, владения которых были оккупированы в Каппадокии сельджуками в 1079—1080 гг. В 1086 г. Варажнуни потерпел окончательное поражение от мусульман.. К концу XI века территория окончательно перешла под эгиду сельджукских владык.

Сельджукский период 

После поражения императора Романа Диогена под Манцикертом (1071 год) турки с 1073 года приступили к стремительному наступлению в Малую Азию и через 10 лет овладели ей практически полностью. Несколько лет спустя Константинополь был вынужден признать полный провал любой своей попытки вернуться на плоскогорье. Столицу Каппадокии, Кесарею, турки покорили только в 1080 году. Но взяв этот последний опорный пункт византийцев в центральной части Малой Азии, турки сумели удержаться здесь до настоящего времени.

Михаил Сириец пишет о воцарении турок в Каппадокии так:

Таким образом, Каппадокия стала частью Конийского султаната сельджукидов со столицей в Никее (ныне Изник), а затем в Конии (ныне Конья), первым государем которого стал Сулайман I ибн Кутулмыш — основатель малоазиатской ветви Сельджукидов. Важной династией для Каппадокии стал род Данишмендидов, ведущий своё происхождение от Данишменда Ахмада Гази (1063—1084). Эта семья владела землями в Малой Азии. Известны две ветви: одна имела основной резиденцией Севастию, (ныне Сивас), и правила в 1071—1178 гг.; другая находилась в Мелитене, (ныне Малатья), в 1142—1178 гг.

Почти столетняя борьбы между сельджукидскими султанами Рума и Данишмендидами за контроль над малоазиатскими землями завершилась победой султанов: при Кылыч-Арслане II (1156—1192) владения Данишмендидов вошли в состав государства Сельджукидов Малой Азии (между 1174—1178 гг.). Одним из эпизодов этой борьбы была война султана Кылыч-Арслана I и малика Гази ибн Данишменда в Каппадокии за обладание Мелитеной.

Эпоха крестовых походов 

Древний перекрёсток цивилизаций, Каппадокия оказалась и на пути крестоносцев, двигавшихся из Европы через Византию освобождать Гроб Господень. Вторгшись в султанат, крестоносцы Первого крестового похода захватили Никею (Изник), после чего новой столицей стала Конья, а затем в 1097 г. мимоходом потеснили сельджуков и в Каппадокии:

О той же победе над Ассамом сообщает Боэмунд Тарентский.

Чтобы противостоять христианскому вторжению, два главных турецких правителя Анатолии: Кылыч-Арслан, правитель Никеи, потерявший столицу, и эмир Гази ибн Данишменд, правитель Каппадокии и Понта (представитель вышеупомянутой династии), — забыли о своей вражде и объединили свои усилия.. Но западные крестоносцы полностью сломили турецкую мощь в Малой Азии. Последняя битва произошла при Гераклее Каппадокийской (Эрегли), всего лишь в нескольких километрах от нынешнего Гюлекбогази, ущелья Киликийских Ворот. Армия пришла в Кесарию Каппадокийскую (Кайзери), повернула на восток, затем взяла прежнее направление на юг, в сторону Сирии. Затем крестоносцы проследовали дальше к Иерусалиму.

После взятия Иерусалима франки обживали созданные ими государства и пытаясь «наводить порядок». В 1099 г. Боэмунд решил прийти на помощь осаждённым христианам Мелитены. Эмир Каппадокии, осаждавший Мелитену (Малатью), был извещён о появлении франков и устроил несколько засад на дорогах, ведущих к плато. Нормандское войско было застигнуто врасплох, окружено, попало под ливень и, в конце концов, погибло. Боэмунд и Ричард были взяты в плен, закованы в цепи и уведены в Мелитену.

Прочие войны 

Тем не менее, спустя несколько десятилетий Византия предприняла несколько попыток вернуть ускользнувшие территории. Император Иоанн II Комнин, уладив дела на западе, направил свою энергию в этом направлении. В 1133 г. он отправился в Азию, отобрал у турок Кастамон и Гангры, а в 1135 г. двинулся в Киликию, овладел Тарсом, осадил Анаварз и после осады принял его сдачу. В 1137 г. он выступил против Антиохийского княжества крестоносцев и победил его. По условиям мира, император поставил в Антиохии своего префекта. Затем совместно вместе с антиохийским войском Иоанн вторгся в Верхнюю Сирию.

В 1139 г. настала очередь Каппадокии, где войско ромеев тяжело переносило сильные холода и суровые ветра. «Во время этого похода его юный сын Мануил без ведома отца вступил в неравный бой с турками, которых ромеи с трудом одолели. Иоанн при всех похвалил юношу за отвагу, но потом, отведя в палатку, выпорол за безрассудство и нарушение приказа. Осаду Неокесарии пришлось оставить» (Хониат: 1; 9).

Османский период 
Но сельджуки не стали последними хозяевами Каппадокии. Область постигла обычная для сельджукских владений в Малой Азии судьба: в конце XIII века она перешли в руки османов и стала частью Османской империи.

Османское государство образовалось ок. 1265 как полузависимое владение Конийского султаната. Со временем османы обрели мощь и приступили к захвату территорий в Малой Азии. Постепенно, к 60-м годам XV века ими была захвачена большая часть Малой Азии. В 70-е годы наступила очередь Каппадокии.

Мехмед II начинает завоевание земель Каппадокии. Планомерно, с 1475 по 1515 годы сильная Османская империя подчиняет один за другим города Каппадокии. В 1515 году была захвачена столица Каппадокии, Кесарея. С этого момента для Каппадокии начинается период османского владычества, длившийся более 400 лет.

В это время Каппадокия стала ядром турецкого государства. Почти всё население стало турецким. Оказавшись внутренним регионом сильной империи, она наконец-то перестала страдать от вражеских нашествий, но и потеряла свою значимость среди регионов Анатолии. Каппадокия исчезла с политической карты мира и потеряла свою былую значимость. Количество упоминаний местности в исторических источниках заметно снижается.

В XVIII веке Каппадокия обрела новую столицу — Невшехир, который является центром Каппадокии и по сей день. Невшехир был основан в начале XVIII века великим визирем, Невшехерли Дамат Ибрагимом Пашой, уроженцем Каппадокии.

В последующие века Каппадокия смогла забыть о вторжениях и войнах. С преобразованием империи в 1919 г. регион оказался в составе Турецкой республики (официально с 1923 года). В результате административной реформы регион оказался поделённым между административными провинциями Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде. Из событий мировой истории, повлиявших на её судьбу следует отметить Греко-турецкий обмен населением 1923 года, когда эти земли покинуло грекоговорящее население, жившее там веками, а остались лишь турки. Кроме того, региона коснулось истребление армян. В настоящий момент, несмотря на многовековую историю армян и даже нескольких армянских князей в Каппадокии, представители этой нации в регионе не проживают. Кроме того, ни в одном путеводителе по Каппадокии, выпущенном в Турции, нет ни слова об армянах и армянском владычестве на данной территории.

Оказавшись «на задворках» большой страны, Каппадокия была почти полностью позабыта, пока 1907 году французский путешественник неожиданно не наткнулся на её пещерные церкви и не опубликовал об этом свой доклад. С этого времени началось изучение региона учёными, на радость которым там были обнаружены византийские памятники живописи.

С 1980-х годов начинается туристический бум, который привёл к подъёму региона. В 1985 году ЮНЕСКО включила Национальный парк Гёреме и другие пещерные поселения Каппадокии в Список Всемирного наследия. В настоящий момент Каппадокия является одной из самых знаменитых и посещаемых целей для туристов со всего мира.

См. также 
 Каппадокия
 Список правителей Каппадокии

Примечания

Литература 
 Ранович А., Восточные провинции Римской империи в I—III вв. М., — Л., 1949;
 Голубцова Е. С., Очерки социально-политической истории Малой Азии в I—III вв., М., 1962;
 Молев Е. В. Властитель Понта. Н.Новгород, 1995.

Ссылки 
 Ранович А. Восточные провинции Римской империи в I—III вв.: Каппадокия
 История Каппадокии

Каппадокия